Містер Перфект() — відкритий комерційний турнір з бодібілдингу. Турнір є частиною міжнародного бренду «MISTER PERFECT» . Турнір є незалежним та проводиться з метою популяризації спорту та бодібілдингу серед молоді та широких мас населення.

У 2018—2020 рр. організовувався під егідою Української Федерації бодібілдингу, фітнесу та атлетизму UBPF. Переможець турніру отримує престижне звання «Mister Perfect». Турнір має популярність, вагу та авторитет серед спортсменів як в Україні, так і Європі. Мета змагань — зібрати найкращих атлетів з різних країн саме в Україні, щоб на міжнародній спортивній арені популяризувати Україну як державу із великим спортивним потенціалом. Особливу увагу на турнірі Містер Перфект надають суддівству, турнір знаний неупередженими оцінками кондицій спортсменів, що додає цьому змаганню престижу.

Концепція 
Турнір є інтегральною частиною міжнародного бренду «MISTER PERFECT». Кожен переможець отримує ексклюзивну можливість реалізувати себе у суміжних галузях (які є окремими напрямами бренду): модельний бізнес, beauty-індустрія, комікси, спорт та інші. «Просто будь ідеальним» () — офіційний слоган бренду та турніру. Він об'єднує у собі такі поняття як «простота» і «досконалість». Прагнення досконалості є невід'ємною частиною людського життя. Кожен геніальний винахід вимагає простоти. Кожен атлет прагне стати кращою версією себе: тобто прагне досягнути досконалості.

Історія турніру 
Турнір з бодібілдингу Mister Perfect заснований у місті Львів в Україні у липні 2017 року. З цього часу почалась підготовка до проведення перших змагань. Перший турнір відбувся 24 листопада 2018 року. Другий турнір проведений 26 жовтня 2019 року. Третій турнір відбувся 17 жовтня 2020 року. Усі три турніри зарекомендували себе на дуже високому рівні, оскільки кожен учасник отримав цінні призи від спонсорів, а переможці — грошові винагороди.

Організатори турніру 
 Асоціація силових видів спорту та єдиноборств — Ростислав Пшемінський (директор асоціації, власник бренду Mister Perfect)
 Львівська федерація бодібілдингу, фітнесу та атлетизму UBPF — Юрій Федишин (президент Львівської федерації).
 Trec Nutrition Ukraine — Даніель і Дмитро Козловичі (офіційні представники компанії Trec Nutrition в Україні).

Медійність 
Характерною рисою турніру є детально опрацьований медіа-план, згідно якого охоплення першого турніру склало 500 тис. людей. У 2019 році вдалось досягнути охоплення у розмірі 2 млн людей. А в 2020 році охоплення становило понад 3 млн. Тобто в середньому за 1 рік вдається охопити більше 800 тис. нових людей, які побачать інформацію через різноманітні медіа-канали: соціальні мережі, зовнішня реклама, телебачення і т. д.

Абсолютні переможці турнірів 2018—2020

Mister Perfect 2018 
 Атлетік Фізік (класичний бодібілдинг): Володимир Горго
 Бодібілдинг: Микола Карпук
 Фізік Модел (бікіні): Анастасія Яроцевич
 Спорт Модел: Анжела Мордвінова
 Спорт Фізік (менс фізік): Євген Осика

Mister Perfect 2019 
 Атлетік Фізік (класичний бодібілдинг): Давід Біргер
 Бодібілдинг: Володимир Литвиненко
 Фізік Модел (бікіні): Анастасія Ілюк
 Спорт Модел: Христина Кавецька
 Спорт Фізік (менс фізік): Олексій Бацевич

Mister Perfect 2020 
 Атлетік Фізік (класичний бодібілдинг): Давід Біргер
 Бодібілдинг: Дмитро Ковбаса
 Фізік Модел: Анна Смірна
 Спорт Модел: Христина Кавецька
 Спорт Фізік (менс фізік): Денис Бабюк

Примітки 

Змагання з культуризму